Life beyond the Grave: 1992-1994 е трета компилация на Absurd съставена от два диска с общо времетраене 2 часа 18 минути и 23 секунди. Компилацията е издадена през 2010 година. Песните са в стил NS black metal.

Песни

Диск 1

Диск 2

Външни препратки 
 Life beyond the Grave: 1992-1994 // Encyclopaedia Metallum 
 Life beyond the Grave: 1992-1994 // Discogs 
 Life beyond the Grave: 1992-1994 // Metal Kingdom 
 Life beyond the Grave: 1992-1994 // Darker Than Black 

Компилации на Absurd
Музикални албуми от 2010 година